

Folklore 

 John Henry, héros du folklore américain

Patronyme 

 John Henry (1950-), historien des sciences britannique ;
 John W. Henry (1949-), homme d'affaires américain propriétaire des Red Sox de Boston et du Liverpool FC

Pseudonyme 
 John Henry, nom de scène de  (1879-1934) acteur britannique

Peinture 

 John Henry, peintre impressionniste américain

Musique 

 John Henry, chanteur du groupe Darkest Hour ;
 John Henry, un album du groupe américain They Might Be Giants

Sport    
 John Henry, cheval de courses américain.